Радичевић може да се односи на:
Бранко Радичевић, српски песник
Бранко В. Радичевић, српски књижевник
Радичевић (Бечеј), насеље у општини Сомбор